Іван Лендл до цього двічі підряд був чемпіоном і зумів захистити свій титул, у фіналі здолавши Матса Віландера з рахунком 6–7, 6–0, 7–6, 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1987 US Open Men's Singles draw 

1987 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу